Brazilië
Santo Amaro (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Santo Amaro da Imperatriz, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Portugal
Santo Amaro (Sousel), plaats in de Portugese gemeente Sousel
Santo Amaro (São Roque do Pico), plaats in de Portugese gemeente São Roque do Pico
Santo Amaro (Vila Nova de Foz Côa), plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Foz Côa